

Persone 
 Angelo Palombo (1981) – calciatore italiano
 Inés Palombo (1985) – modella e attrice argentina
 Mario Palombo (1937) – politico italiano

Zoologia 
 Palombo – squalo appartenente alla famiglia Triakidae
 Palombo – altro nome dell'uccello chiamato colombaccio

Pagine correlate 
 Palumbo
 Palomba